Grupo Desp. Santo Amaro é um clube de futebol português que disputa a 1º Divisão Distrital de Leiria. É um clube do concelho de Leiria, mais precisamente da freguesia de Ortigosa e joga nas suas próprias infra-estruturas situadas nesta mesma freguesia.

Têm aproximadamente 200 sócios e é apoiado economicamente por estes, pela população da terra, empresas da mesma e arredores, bem como pela AFL, pela junta de Freguesia e pela Câmara Municipal de Leiria.

Futebol

História 
O Grupo Desportivo de Santo Amaro tem como finalidade a prática desportiva de futebol de onze e Judo. A prática do Futebol teve inicio na década de 50, em terrenos alugados juntos á E.N. 109. Foi legalmente constituído a 8 de Fevereiro de 1977 e encontra-se federado na Associação de Futebol de Leiria(A.F.L.).

Possui instalações próprias com uma área de 9 mil m², nas quais inclui o seu campo de jogos, balneários e vestiários, cozinha, bar, pavilhão de festas e sala de reuniões.

Inaugurou em Fevereiro do ano de 2007, o remodelado pavilhão de festas e no inicio de Setembro de 2008 os novos balneários, sendo apontado por várias entidades como um exemplo a seguir no que toca à organização e gestão de colectividades.

Em 2009, foi inaugurado um sintético no piso do campo desportivo.

Desde 2012, tem em funcionamento um secção de Judo que movimenta neste momento cerca de 45 atletas, desde os 3 aos 13 anos de idade.

Modalidades Activas 

O Clube dedica-se ao Futebol e ao Judo.
Esta época (2010/2011), possui 5 equipas de escalões distintos:
Séniores
Juniores
Juvenis
inciados
Benjamins
Veteranos

Ligações externas 
 Site Oficial
 Blogue Veteranos
 https://www.facebook.com/pages/Grupo-Desportivo-Santo-Amaro-Sec%C3%A7%C3%A3o-de-Judo/217469258366366?ref_type=bookmark
 http://judosantoamaro.blogspot.pt/

Santo Amaro
Clubes de futebol fundados em 1977
Fundações em Portugal em 1977